Barberton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Barberton (Ohio)
Barberton (Washington)
Barberton (Zuid-Afrika)